Le musée de l'Homme de San Diego (en ) est un musée consacré d'anthropologie situé dans le parc Balboa à San Diego, en Californie.

Musée à San Diego
Musée d'anthropologie
Parc Balboa